

Geografia
Stati Uniti d'America
 Ronald – township della Contea di Ionia, Michigan
 Ronald – census-designated place della Contea di Kittitas, Washington

Onomastica
 Ronald – variante inglese e scozzese del nome proprio maschile di persona Rinaldo